Die folgenden Personen waren Bischöfe von Winchester, bis 1559 gehörten sie der Römisch-katholischen Kirche an, danach der Church of England. Sie liegen überwiegend in der Kathedrale von Winchester begraben.

Liste der Bischöfe

Weblinks 

 British History Online Bischöfe von Winchester (englisch)
 Homepage des Bistums Winchester (englisch)

Einzelnachweise 

Winchester
Winchester